Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2001/2002 — 101-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 10 августа 2001 и закончился 27 апреля 2002 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Линфилд».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002
2000-е годы в Северной Ирландии